Ма́ртин Шу́мниг (; род. 28 июля 1989, Клагенфурт, Австрия) — австрийский профессиональный хоккеист, защитник. Игрок сборной Австрии по хоккею с шайбой. Брат хоккеиста Штефана Шумнига.

Биография 

Мартин Шумниг — воспитанник хоккейного клуба «Клагенфурт», выступал за юношеские и молодёжные команды этого клуба. В сезоне 2006/07 дебютировал в Австрийской хоккейной лиге. В июне 2013 года тренировался с клубами «Сан-Антонио Рэмпэйдж» и «Цинциннати Сайклонс», но ни одна из команд не предложила ему контракт, и Мартин вернулся в «Клагенфурт». Шумниг выступал за молодёжную и юниорскую сборные Австрии. 5 ноября 2009 года дебютировал в составе взрослой сборной в матче против сборной Белоруссии, в котором Австрия уступила со счётом 2:4. Провёл 3 матча в квалификационном турнире к Олимпийским играм, но не попал в заявку на саму Олимпиаду.

Статистика выступлений

Клубная карьера

Международная карьера

Примечания

Ссылки 
 Статистика игрока
 
 
 Статистика на сайте sovsport.ru
 Профиль на сайте sportbox.ru

Хоккеисты Австрии
Хоккейные защитники
Игроки ХК «Клагенфурт»